Albireo, a Hattyú csillagkép egyik csillaga
Albireo Amatőrcsillagász Klub
Albireo, csillagászati folyóirat (1971–1999)